

Arts et culture

Titres

Musique 
 Ventura, album du groupe Los Hermanos sortie en 2003
 La Ventura, chanson du groupe Mano Negra sur l'album Patchanka, reprise par Les Ogres de Barback sur leur album Fausses notes & Repris de Justesse
 Ventura, album du chanteur américain Anderson .Paak sorti en 2019

Audiovisuel 
 
 Ventura, film de Pedro Costa sorti en 2014

Patronyme 

 Alba Ventura (née en 1970), journaliste française
 André Ventura (1983-), commentateur sportif, professeur d'université et homme politique portugais
 Carles Santos Ventura (1940-2017), pianiste espagnol
 Charlie Ventura (1916-1992), musicien américain
 Claude Ventura (1938-), réalisateur et documentariste français
 Claudio Ventura (1953-2021), monteur de films italien
 Elisabeth Ventura, actrice française
 Feliu Ventura (né en 1976), chanteur et musicien espagnol
 František Ventura (1895-1969), cavalier tchécoslovaque
 Franz Ventura(1991-), pianiste, compositeur, musicien et influenceur numérique brésilien
 Giampiero Ventura (né en 1948), entraîneur de football italien
 Gioacchino Ventura (1792-1861), un prédicateur et philosophe sicilien et un patriote italien
 Guglielmo Ventura (vers 1250-vers 1325), historien et un marchand italien
 Henry Ventura (1965-2021), médecin et homme politique vénézuélien
 Jean-Baptiste Ventura, né Rubino ben Torah, (vers 1792-?), aventurier italien
 Jacqueline Ventura (1931-2017), actrice française
 Jesse Ventura (né en 1951), acteur, lutteur et politicien américain
  (1940-2021), chanteur dominicain
 Lino Ventura (1919-1987), acteur italien
 Luigi Ventura (né en 1944), nonce apostolique
 Maud Ventura (vers 1993-), écrivaine française
 Miguel Ventura Terra (1866-1919), architecte portugais
 Ray Ventura (1908-1979), musicien français
 René Ventura (1953), écrivain français
 Robin Ventura (né en 1967), joueur de baseball américain
 Rubino Ventura : voir Jean-Baptiste Ventura
 Rudy Ventura (1926-2009), trompettiste catalan
 Santiago Ventura (né en 1980), joueur de tennis espagnol
 Vicent Ventura (1924-1998), homme politique espagnol
 Yolanda Ventura (1968-), actrice américaine
 Yordano Ventura (1991-2017), joueur de baseball dominicain
  (1931-), journaliste brésilien

Toponyme 

 Ventura, une ville de Californie
 Gare de Ventura
 Comté de Ventura, un comté de Californie
 Ventura, une ville de l'état d'Iowa aux États-Unis
 Ventura Boulevard, l'un des axes principaux est-ouest de la vallée de San Fernando, au nord de Los Angeles en Californie.

Navires 
 San Buena Ventura, un navire japonais
  Ventura, un navire de croisière

Divers 
 Lockheed Ventura, un avion utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale 
 Ventura, un modèle mythique de montre Hamilton
 Ventura, un logiciel de mise en pages lancé par la firme Xerox en 1986 et repris par Corel
Patronyme italien
Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis